

Communication 
 Émetteur : unité qui crée et conceptualise le message à partir de signes linguistiques et qui le transmet ensuite à un récepteur à travers un média.

Courrier 
 Émetteur, dans le courrier de la poste : la personne qui envoie une lettre.
 Émetteur, dans les courriers électroniques, la personne qui envoie un courriel.

Électronique 
 Émetteur : l'une des électrodes du transistor bipolaire.

Finance 
 en finance, un émetteur est une société dont les actions ou les obligations sont cotées en bourse, ou un État, un organisme public ou parapublic qui se finance avec des obligations ou de titres de créance cotées en bourse ou négociées sur des marchés de gré à gré.

Voir aussi  
 Émetteur commun, type d'amplificateur électronique utilisant un transistor bipolaire en série avec la charge.
 Émetteur de télévision, structures destinées à émettre les ondes de la télévision et de la radio.
 Émetteur d'ondes radioélectriques, équipement électronique de télécommunications qui rayonne des ondes électromagnétiques dans l’espace hertzien.
 Émetteur de chaleur, élément d'un système de chauffage qui sert à transmettre la chaleur.